Хајрам има више значења:
 Хајрам (Џорџија)
 Хајрам (Охајо)